Korisnik knjižnice osoba je sa zahtjevom spram knjižnične građe.

Istodobno su ponuđene sve ostale usluge ustanove. Korisnik može dobiti knjižnu ili neknjižnu građu, informacijske i ine usluge.

Knjižničarstvo